Göske oder Goeske ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Göske (* 1960), deutscher Anglist und Hochschullehrer
 François Goeske (* 1989), deutsch-französischer Filmschauspieler